Needless puede hacer referencia a:

 Needles, una ciudad en el estado de California (Estados Unidos);
 The Needles, una serie de tres stacks que se alzan en el mar frente al extremo occidental de la isla de Wight (Inglaterra);
 «Needles», una canción del álbum Toxicity de System of a Down.